Eingreiftruppe steht für:
 Interventionskräfte, ein modernes militärisches Organisationskonzept
 Spezialeinheit
 EU-Eingreiftruppe

Siehe auch
 Schnelle Eingreiftruppe
 Eingreifkräfte (Bundeswehr)
 NATO Response Force